Karl Pettersson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Carl Pettersson, golfspelare
 Carl Pettersson, kyrkoherde och politiker
 Carl Emil Pettersson, sjöman och utvandrare som betraktas som förebilden till Astrid Lindgrens figur Efraim Långstrump
 Carl Gustaf Pettersson, båtkonstruktör
 Carl Johan Pettersson, godsägare och riksdagsman
 Karl Pettersson, kommunalpolitiker och riksdagsledamot